La saison 2002-2003 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 16 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur.

C'est le Rapid Bucarest qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
Les clubs classés  et  de première division affrontent les  et  de D2 dans un duel en matchs aller et retour pour connaître les 2 derniers participants au championnat élite la saison prochaine.

|}

 Le Politehnica AEK Timisoara se maintient en D1, Otelul Galati est relégué en Divizia B et est remplacé par le FC Bihor Oradea. Cependant, la promotion du club de Petrolul Ploiesti va entraîner une fusion avec l'autre club de la ville, le SC Astra Ploiesti. Une place est donc libérée en Divizia A, elle permet à Otelul Galati d'être repêché et d'éviter la relégation.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
2002 en Roumanie
2003 en Roumanie